Фамилија Малдонадо има више значења:

 Фамилија Малдонадо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Малдонадо, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Малдонадо, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику